Вну́тренний прое́зд — улица Москвы в районе Зюзино Юго-Западного административного округа. Проходит от Симферопольского бульвара до Азовской улицы.

Название 
Название дано в 1959 году. Своё название проезд получил потому, что он проходит внутри жилого квартала.

Описание 
Внутренний проезд проходит от Симферопольского бульвара на запад параллельно Болотниковской улице и Чонгарскому бульвару. Заканчивается на Азовской улице. В настоящее время представляет перегороженный шлагбаумом и забором автотехцентра внутридворовый проезд.

Транспорт 
Наземный городской транспорт отсутствует, однако неподалёку находятся станции метро «Севастопольская» и «Каховская».

Ссылки 
 
 Внутренний проезд на карте Москвы

Проезды Москвы
Улицы Москвы, появившиеся в 1959 году